Чемпионат Европы по дзюдо 1993 года проходил в Афинах (Греция) 2 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 

1993 год в дзюдо
Спорт в Греции в 1993 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1993 года
Международные спортивные соревнования в Афинах
События 2 мая
дзюдо